Dies ist eine Liste der Städte in Ghana.

Die größte Agglomeration in Ghana ist Accra mit einer Einwohnerzahl von 4.613.600 (Stand 2016). Damit konzentriert sich 16 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

Die folgende Tabelle enthält die Städte über 40.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 1. März 1970, dem 18. März 1984, 26. März 2000 sowie für den 26. September 2010. Aufgeführt ist auch die Region, zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung im engeren Sinne – das geografische Stadtgebiet – nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.
Die größten Städte in Ghana

Datenquellen

Siehe auch 
 Liste der Distrikte von Ghana
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 

 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Ghanas

Ghana, Liste Der Stadte In
!